Рошел има више значења:
 Рошел (Џорџија)
 Рошел (Илиноис)